Elmer Behnke – cestista statunitense
 Gunther Behnke – ex cestista tedesco
 Heinrich Behnke – matematico tedesco